Xibei bezeichnet:

 Xibei, chinesische Bezeichnung für den Großraum Nordwestchina
 Xibei (Xishan) (锡北镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xibei (Chaotian) (西北乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chaotian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xibei (Huaxi) (溪北街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huaxi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xibei (Lufu) (西北社区), Einwohnergemeindeschaft des Straßenviertels Lufu im Autonomen Kreis Shilin in der chinesischen Provinz Yunnan